Tausend Augen est une revue créée en 1995 à Lille - à l'origine essentiellement par des étudiants du Département d'Études Cinématographiques de l'Université de Lille III, mais qui a toujours été et reste indépendante. L'objet de la revue - sous-titrée tout d'abord revue de cinéma, télévision, vidéo..., puis revue trimestrielle des arts visuels, puis à partir de 2002 revue des cultures audiovisuelles et enfin, à partir de 2006, cultures audiovisuelles et représentations - est l'analyse critique des œuvres audiovisuelles, essentiellement le cinéma, mais avec un souci constant de multidisciplinarité, d'où des incursions régulières dans les domaines de la télévision, l'art vidéo, la photographie, etc. Tausend Augen n'a jamais hésité à traiter aussi de bande dessinée, arts plastiques, jeux vidéo, musique concrète, machines musicales, danse contemporaine...

Dès sa création, Tausend Augen a ancré son approche critique dans les gender & cultural studies anglo-saxonnes, prenant ses distances avec la doxa auteuriste de la critique française cinéphilique. Le numéro 1 comprend notamment un long entretien avec Noel Burch, critique et théoricien américain enseignant alors la théorie du cinéma à l'Université de Lille III. Outre le travail théorique et critique spécifique de ses membres et collaborateurs, Tausend Augen propose régulièrement des traductions d'auteurs anglo-saxons généralement négligés en France. Les rédacteurs de Tausend Augen ont pu qualifier leur ligne éditoriale de socio-esthétique et d'analyse critique des représentations.

En 2004, sont créées les Éditions Tausend Augen qui prolongent le travail critique de la revue par la publication de livres et DVD.

Liens externes 
 site officiel de Tausend Augen (en chantier) 

Revue de cinéma
Titre de presse créé en 1995